Anton Anatolievitch Babtchouk - en russe  (Anton Anatol’evič Babčuk) et en anglais  - (né le  à Kiev en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2000, il commence sa carrière avec l'Elemash Elektrostal en Vyschaïa Liga. En 2002, il débute en Superliga avec Ak Bars Kazan. Il est repêché par les Blackhawks de Chicago au ,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 2002. De 2003 à 2007, il a évolué en Amérique du Nord. Il a joué dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks, et les Hurricanes de la Caroline et en Ligue américaine de hockey. Il joue durant la saison 2007-08 avec l'Avangard Omsk en Russie avant de retourner avec les Hurricanes pour la saison suivante.

Le , il signe en tant qu'agent libre avec son ancienne équipe de la LNH, les Hurricanes. Le , il est échangé avec Tom Kostopoulos aux Flames de Calgary en retour de Ian White et Brett Sutter.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Russie en sélection jeune.

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
 2004: participe au Match des étoiles.

Ligue continentale de hockey 
 2010 : participe avec l'équipe Iachine au deuxième Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Elemach Elektrostal|| Vyschaïa Liga|| 7|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Elemach Elektrostal|| Vyschaïa Liga|| 40|| 7|| 8|| 15|| 90|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 10|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 20|| 3|| 0|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 73|| 8|| 14|| 22|| 89|| 8|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2003-2004|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 66|| 8|| 16|| 24|| 88|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 24|| 5|| 7|| 12|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 17|| 2|| 3|| 5|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Hurricanes de la Caroline|| LNH|| 22|| 3|| 2|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Lock Monsters de Lowell|| LAH|| 5|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Hurricanes de la Caroline|| LNH|| 52|| 2|| 12|| 14|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| River Rats d'Albany|| LAH|| 9|| 1|| 6|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| Avangard Omsk|| Superliga|| 57|| 9|| 15|| 24|| 30|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2008-2009|| Hurricanes de la Caroline|| LNH|| 72|| 16|| 19|| 35|| 16|| 13|| 0|| 1||1|| 10
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk|| KHL|| 49|| 9|| 13|| 22|| 36|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Hurricanes de la Caroline|| LNH||17 ||3 ||5 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Flames de Calgary|| LNH||65 ||8 ||19 ||27 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012|| Flames de Calgary || LNH|| 32|| 2|| 8|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Donbass Donetsk || KHL || 31|| 1|| 2|| 3|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Flames de Calgary ||LNH || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 54|| 3|| 9|| 12|| 24|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 12|| 0|| 3|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 20||6 ||4 || 10||12 || -|| -|| -|| -|| -

| 289 || 36 || 71 || 107 || 108 || 13 || 0 || 1 || 1 || 10

Au niveau international 

| 2001 || align=left| Russie U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2002 || align=left| Russie U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 8|| 3|| 3|| 6|| 10|| align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en mai 1984
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur des Flames de Calgary
Champion de la Coupe Stanley
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Atlant Mytichtchi